Real Time Kinematic
 Ratajska Telewizja Kablowa
 Ratajska Telewizja Kablowa ELSAT
 Radio Televizioni i Kosovës
 Receptor kinazy tyrozynowej (z ang. receptor tyrosine kinase)